Charlotte etc., née à Paris à l'automne 1972, est une chanteuse française, auteur-compositeur-interprète.

Ayant commencé sa carrière en 1994, elle a à son actif trois albums :
 La Semaine prochaine, sorti en 2000 (KONDO MUSic, Ed. THM) 
 Bouquet d'épines, sorti en 2003 (Patchrock, autoproduction)
 Nous ne savons plus qui nous sommes, sorti en 2009 (Patchrock)

Elle participe à de nombreuses scènes avec notamment des premières parties d'Arthur H, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Ceux qui marchent debout, Jack the Ripper (groupe), entre autres.

Un nouveau groupe a vu le jour en .

En 2017, elle participe à la compilation The End of the Day (Lazarus) avec une reprise adaptée d'un titre de THE THE ("bluer than midnight").

Son univers, plutôt sombre et rock, reflète des influences anglo-saxonnes (tels les Beatles) et rock français (Téléphone, Noir Désir, Les Têtes Raides), mais aussi des échos de la chanson française qui a bercé son enfance, d'Édith Piaf à Jacques Brel.

Liens externes 
 
 Site officiel de Charlotte etc.
 MysSpace officiel

Chanteuse française du XXe siècle
Chanteuse française du XXIe siècle
Naissance en 1972
Chanteuse française de rock
Nom de scène